NGC 2949 ist ein interagierendes Galaxienpaar, beide vom Hubble-Typ S0, im Sternbild Löwe auf der Ekliptik. Es ist schätzungsweise 640 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Das Objekt wurde am 1. April 1864 von Albert Marth entdeckt.

Weblinks 

 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Galaxienpaar